Нишан () — имя собственное; распространено в виде названий и топонимов.
 Янги-Нишан — город в Кашкадарьинской области Узбекистана.
 Нишан — посёлок городского типа в Кашкадарьинской области Узбекистана.

Награды 
 Орден «Нишан-е-Пакистан» — высшая гражданская награда правительства Пакистана. за заслуги и выдающиеся заслуги перед страной.
 Орден Нишан-эль-Ануар — колониальная награда Франции.
 Нишан-я-Хайдер — высшая военная награда Пакистана.